Isabella von Kastilien ist der Name  folgender Personen:

Isabella von Kastilien (1283–1328), Königin von Aragón, dann Herzogin von Bretagne
Isabella von Kastilien, Duchess of York (1355–1392), Tochter von Peter I. König von Kastilien, Ehefrau von Edmund of Langley Herzog von York
Isabella von Portugal (1428–1496), Tochter von Juan von Portugal, Ehefrau von Johann II. König von Kastilien 
Isabella I. (Kastilien) (die Katholische; 1451–1504), Königin von Kastilien, Ehefrau von Ferdinand II. König von Aragón 
Isabella von Aragón und Kastilien (Isabel de Aragón y Castilla oder de Trastámara y Trastámara; 1470–1498), Königin von Portugal, Ehefrau von Manuel I.
Isabella von Österreich (Isabel de Austria y Trastámara; 1501–1526), Königin von Dänemark und Norwegen, Ehefrau von Christian II.

Siehe auch:
 Isabella von Spanien
 Schöne Isabella aus Kastilien, ein Stück der Comedian Harmonists